Das Revierderby (dansk: områdederbyet eller distrikt-derbyet) eller das Ruhrderby er betegnelsen for det traditionsrige lokalderby i den tyske Bundesliga i fodbold, mellem de to Ruhr-klubber Borussia Dortmund og Schalke 04. Derbyet regnes som det mest intense lokalopgør i tysk fodbold. Kampene bliver spillet på henholdsvis Borussia Dortmunds hjemmebane Westfalenstadion og på Schalkes, Veltins Arena.

Historie 
Der har, pr. 24. september 2010, været spillet 133 opgør mellem de to klubber, hvoraf det første daterer sig til den 3. maj 1925, hvor Schalke 04 vandt med 4-2. Schalke er historisk set derbyets mest succesfulde klub, idet holdet fra Gelsenkirchen har sikret sig 54 sejre i de 133 opgør, mod kun 46 til Borussia Dortmund. 33 gange er kampene endt uafgjort. I selve Bundesligaen fører Dortmund dog p.t. knebent på målscoren. 7 mål flere på Schalkes hjemmebane (blå baggrund).

Bundesligaresultater

Eksterne henvisninger 
 Revierderbyet på footballderbies.com
 Borussia Dortmunds hjemmeside
 Schalke 04's hjemmeside

Borussia Dortmund
Schalke 04
Fodbold-lokalderbys